Hausleiten heißen folgende geographische Objekte:

 Hausleiten, Marktgemeinde im Bezirk Korneuburg, Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Hausleiten (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Hausleiten (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hausleiten (Gemeinde Kematen), Ortsteil von Kematen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hausleiten (Gemeinde St. Peter in der Au), Ort bei St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Hausleiten (Gemeinde Oftering), Ortschaft von Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Hausleiten (Gemeinde St. Florian), Ortschaft von St. Florian, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Hausleiten (Gemeinde Sierning), Ort bei Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Hausleiten (Steyr), Stadtteil von Steyr, Oberösterreich
 Hausleiten (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft von Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hausleiten (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Hausleiten (Gemeinde Thannhausen), Ortsteil von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Hausleithen